1991 RW är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 7 september 1991 av den amerikanska astronomen Eleanor F. Helin vid Palomarobservatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 7 kilometer.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av EF Helin
Astronomiska upptäckter 1991